Carlos González Gallo (n. 1930), cestista uruguaiano
Carlos Alberto González (1947-2012), cestista argentino
Carlos Esteban González (n. 1927), calciatore argentino
Carlos Ramon González, calciatore argentino
Carlos González, calciatore argentino
Carlos González Ferreira (n. 1976), calciatore paraguaiano
 Carlos González (n. 1985), giocatore di baseball venezuelano
 Carlos González Juárez (n. 1986), allenatore di calcio